Il campionato di Legadue 2005-06 di pallacanestro maschile è stato il quinto organizzato in Italia.

La formula del campionato non varia: le sedici squadre si incontrano in un girone all'italiana in partite di andata e ritorno. La prima viene direttamente promossa in Serie A, le squadre classificate tra il secondo e il nono posto si qualificano per i play-off per la seconda promozione, mentre le ultime due retrocedono in Serie B d'Eccellenza; Casale Monferrato è stata successivamente ripescato per il fallimento di Roseto. Le squadre promosse sono state l'Eurorida Scafati, vincitrice della stagione regolare, e la Premiata Montegranaro, dopo aver battuto il Noi Sport Rieti ai play-off.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Play-off

Statistiche individuali

Verdetti
 Promossa in serie A1:  Eurorida Scafati.Formazione: Ante Grgurević, Joel Salvi, Daniel Saviano, Alessio Ambruoso, Lucas Victoriano, Darryl Wilson, Maximiliano Stanic, Germán Sciutto, Simone Flamini, Harold Jamison, Cristiano Grappasonni, Dimitri Lauwers. Giocatori svincolati o trasferiti: Vincenzo Di Capua, Tony Dorsey, Patricio Rodríguez. Allenatore: Giorgio Valli.
 Promossa in serie A1:  Premiata Montegranaro.Formazione: Randolph Childress, Luigi Selicato, Matteo Spippoli, Misan Nikagbatse, Mauro Pinton, Giuliano Maresca, Luca Vitali, Óscar Chiaramello, Giacomo Devecchi, Valerio Amoroso, Marco Tombolini, Patricio Rodríguez, Matteo Canavesi, LeRoy Hurd. Giocatori svincolati o trasferiti: Ante Grgurević, Adriano Josè Galvao, Luigi Brunetti. Allenatore: Stefano Pillastrini.
 Vincitrice Coppa Italia:  Eurorida Scafati.
 Retrocessa in serie B1:  Curtiriso Casale.Formazione: Jamal Robinson, Leandro García Morales, Vincenzo Esposito, Giancarlo Ferrero, Matteo Formenti, Ron Slay, Cristiano Masper, Alex Bougaïeff, Anthony Giovacchini, Matías Pelletieri, Francesco Conti, Davide Cristelli. Giocatori svincolati o trasferiti: Mauro Quaroni, Tiras Wade, Ariel Alejandro Aimaretti, Michael Johnson, Matías Pelletieri. Allenatore: Franco Gramenzi (dal 13/12/2005), Franco Ciani
 Retrocessa in serie B1:  Banca Nuova Trapani.Formazione: Michael Johnson, Nedžad Gušić, Alessandro Agosta, Walter Agugliaro, Giuseppe Garraffa, Daniel Cioffi, Gints Antrops, Pier Francesco Malizia, Gianluca Tartamella. Giocatori svincolati o trasferiti: Fabio Zanelli, Paolo Monzecchi, Juan Mendez, Dan Callahan, Pier Filippo Rossi, Eric Schmieder, Tony Dobbins, T.J. Sorrentine. Allenatore: Giancarlo Sacco (dal 03/11/2005), Luigi Gresta.
 Ripescata per il fallimento di Roseto: Curtiriso Casale

Voci correlate 
Coppa Italia di Legadue 2006

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2005-2006